Miejscowości w USA:
 Mission – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Johnson
 Mission – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Umatilla
 Mission – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Todd
 Mission – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hidalgo
Gminy w USA:
 Mission (ang. Mission Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Mission (ang. Mission Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Brown
 Mission (ang. Mission Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Neosho
 Mission (ang. Mission Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Shawnee
 Mission (ang. Mission Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing
 Mission (ang. Mission Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson
 Mission (ang. Mission Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Corson
Miejscowość w Kanadzie:
 Mission – miasto w Kolumbii Brytyjskiej
Inne:
 mission, missión – używany w Kalifornii synonim odmiany winorośli listan prieto